Gleispach ist der Familienname folgender Personen:

 Graf Johann Nepomuk Gleispach (1840–1906), österreichischer Jurist und Politiker, Landtagsabgeordneter, Justizminister
 Graf Karl Josef Gleispach (1811–1888), österreichischer Politiker, Landeshauptmann der Steiermark
 Graf Maximilian Ernst von Gleispach (um 1680), Dompropst 
 Graf Wenzeslaus von Gleispach (1876–1944), österreichischer Rechtswissenschaftler